Amerikai Egyesült Államok
 Sundale (Kalifornia)
 Sundale (Ohio)
 Sundale (Washington)